Меняйловка () — село, относится к Саратскому району Одесской области Украины. Протекает река Копчак.

Население по переписи 2001 года составляло 1645 человек. Почтовый индекс — 68210. Телефонный код — 4848. Занимает площадь 2,62 км². Код КОАТУУ — 5124582301.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР село Манжа переименовано в Меняйловку.

Местный совет 
68210, Одесская обл., Саратский р-н, с. Меняйловка, ул. Школьная, 18

Ссылки 
 Меняйловка на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Саратского района